Гидроксид-оксид европия(III) — неорганическое соединение, 
окись-гидроксид европия с формулой EuO(OH),
белые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Разложение гидроксида европия(III) при нагревании:

Физические свойства 
Гидроксид-оксид европия(III) образует белые кристаллы.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 

европия
европия